Примера Уругвая по футболу 1984 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1984 (Пеньяроль и Белья Виста) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1985.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1984
Футбол в Южной Америке в 1984 году
Спорт в Уругвае в 1984 году